Bucaram ist der Familienname folgender Personen:

 Abdalá Bucaram (* 1952), ecuadorianischer Leichtathlet und Politiker
 Assad Bucaram (1916–1981), ecuadorianischer Politiker